Speaker (englisch ‚Sprecher‘) steht für:
 Speaker, der Vorsitzende einer legislativen Versammlung im englischsprachigen Raum
 Speaker, aus dem Englischen stammender Ausdruck für Lautsprecher
 Speaker, aus dem Englischen stammender Ausdruck für einen Redner, insbesondere in der Marketing- und Coaching-Branche sowie im Aktivismus
 Speaker (Schiff), das Schiff des Piraten John Bowen

Speaker ist der Familienname folgender Personen:
 Tris Speaker (1888–1958), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager

Siehe auch:

 Muttersprache (Native Speaker)
 Smart Speaker (vernetzte Lautsprecher)